Inspiración (película) puede referirse a:

 Inspiración, película de Argentina dirigida en 1946 por Jorge Jantus.
 Inspiración, película dirigida en México en 2001 por Ángel Mario Huerta.